Оле́г Ме́ньшиков:
 Меньшиков, Олег Владимирович (род. 1960) — советский российский боксёр и тренер.
 Меньшиков, Олег Евгеньевич (род. 1960) — российский актёр и режиссёр.